Pratensi – abitanti di El Prat de Llobregat
Pratensi – abitanti di Nova Prata do Iguaçu
Pratensi – abitanti di Prata (Minas Gerais)
Pratensi – abitanti di Prata di Pordenone
Pratensi – abitanti di Prata do Piauí
Pratensi – abitanti di São Domingos do Prata
Pratensi – abitanti di Águas da Prata